Der Hambühren Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Februar 1995 in Hambühren stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1995
Tennisturnier in Hambühren